Ocásek (hovorově vocásek) může být:

 zdrobnělina slova ocas
 ocásek (diakritika) – diakritické znaménko
 Ocásek (příjmení) – české příjmení
 Ocásek (vrchol) – vrchol v Chřibech, kóta 553,4 m n. m., se stejnojmennou přírodní rezervací.
 Ocásek (přírodní rezervace) – chráněné území v okrese Kroměříž
 myší ocásek, někdy též myšinka (Myosurus) – rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 prasečí ocásek – lidový název pro překážku ze železné kulatiny s jedním až čtyřmi oky
 zaječí ocásek neboli sametovka (Lagurus) – rod trav z čeledi lipnicovitých (Poaceae)

filmy
Americký ocásek – americký animovaný film z roku 1977
Americký ocásek 2 - Fievel na Divokém západě – americký animovaný film z roku 1991
Americký ocásek 3 - Poklad na Manhattanu – americký animovaný film z roku 1998 
Americký ocásek 4 - Záhadná příšera – americký animovaný film z roku 1999

Související články 
 Vocásek